P.C. Barua, né en 1903 et mort en 1951, acteur, scénariste et réalisateur indien ;
 Nani Bala Barua, plus connue sous le nom de Dipa Ma, née le  à Chittagong et morte le  à Calcutta, professeur de méditation ;
 Kanaklata Barua (1924-1942), activiste indépendantiste indienne ; 
 Dipal Barua, né en 1954, économiste bengali ;
 Dibyendu Barua, né en 1966, joueur d'échecs indien.
Patronyme indien